Pipa steht für:
 Pipa, Zupfinstrument der klassischen chinesischen Musik
 Wabenkröten, eine Gattung der Froschlurche, siehe Große Wabenkröte (Pipa pipa)
 Pipa (Einheit), europäisches Volumenmaß für Wein und Öl
 die Frucht der Japanische Wollmispel, chinesisch 琵琶, pípá 

Pipa ist der Familienname folgender Personen:
 Arshi Pipa (1920–1997), albanischer Autor
 Erich Pipa (1948–2022), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Jean-Pierre Dikongué-Pipa (* 1940), kamerunischer Regisseur, Autor und Schauspieler
 Patrick Pipa (* 1967), deutscher Boxer
 Petr Pipa (* 1964), slowakischer Langstreckenläufer
 Shaline-Doreen Pipa (* 1999), deutsche Tennisspielerin

Pipa ist der Künstlername von:
 Pipa (Fußballspieler) (Gonzalo Ávila Gordón; * 1998), spanischer Fußballspieler 
 Antonio el Pipa (eigentlich Antonio Ríos Fernández; * 1970), spanischer Flamenco-Tänzer

Pipa steht für folgende Orte:
 Monte da Pipa, eine kleine portugiesische Ortschaft im Kreis Serpa
 Praia da Pipa, ein brasilianischer Badeort im Munizip Tibau do Sul im Bundesstaat Rio Grande do Norte

PIPA steht als Abkürzung für:
 Phoenix Islands Protected Area, derzeit zweitgrößtes Meeres-Naturschutzgebiet der Welt
 Polo Instructors and Players Association
 Prêmio Investidor Profissional de Arte, kurz Prêmio PIPA, brasilianischer Kunstpreis
 PROTECT IP Act, ein US-amerikanischer Gesetzentwurf

Siehe auch:

PIPA